Finger Point steht für:

* Finger Point (King George Island), Landspitze an der Nordküste von Lussich Cove, King George island, Südliche Shetlandinseln
 Finger Point (Skua Island), Landspitze von Skua Island, Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Finger Point (Viktorialand), Landspitze an der Scott-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Finger Point (Visokoi Island), Landspitze von Visokoi Island, Südliche Sandwichinseln, Antarktis